gromada Witków (powiat kamiennogórski)
 gromada Witków (powiat świdnicki)